Gosjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gosjön, Småland, sjö i Eksjö kommun,  (2,2 ha)
Gosjön (Rengsjö socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (33,2 ha)
Gosjön (Skogs socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun,  (39,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn